Сироиси — топоним:
 Сироиси — город в Японии, находящийся в префектуре Мияги.
 Сироиси — посёлок в Японии, находящийся в префектуре Сага.